Over de kop (televisieprogramma)
 Inversie (achtbaan)